Slovo výstřel je nejčastěji spojováno se střelnými zbraněmi
a v tomto kontextu jej definuje wikislovník jako prudké vypuzení střely ze zbraně. Poněkud nesprávně je tento pojem použit v některých pramenech jako označení výstupu střely z prostřeleného cíle.

V odborné literatuře se v tomto významu používá označení výstřelový otvor. 
Výstřel je také název používaný při umělecké tvorbě. Existuje například už několik filmů s tímto názvem 
a je to název používaný i v hudební tvorbě. 
V podobě odvozeného slovesa je používán i v souvislosti s mnoha sporty (např. vystřelit na bránu). Pojem je používán také i v přeneseném smyslu slova například ve slovním spojení „výstřel do tmy“.

Zbraně 
 Výstřel (hlavňová zbraň)

Filmy 
 Výstřel (film, 2013)

Odkazy

Reference

Externí odkazy